Planetarium Halle steht für:
 Astronomische Station Johannes Kepler, Bildungseinrichtung mit Planetarium und zwei Sternwarten in Halle (Saale)
 Raumflug-Planetarium „Sigmund Jähn“, bis 2013 Planetarium auf der Peißnitzinsel in Halle (Saale)
 Ersatzneubau des Raumflug-Planetariums „Sigmund Jähn“ im Gasometer Holzplatz in Halle (Saale), siehe Raumflug-Planetarium „Sigmund Jähn“ #Ersatzneubau Gasometer Holzplatz